Bariera cieplna - zjawisko silnego nagrzewania się powierzchni aparatu latającego w zakresie dużych (naddźwiękowych) prędkości lotu, wywołane przez fale uderzeniowe oraz tarcie między powierzchnią statku a opływającym go powietrzem.

Aerodynamika i aerostatyka
Wojska lotnicze